Termenul „Stern” se poate referi la:

 Stern, osul pieptului
 Stern (revistă), din Germania
 Palatul Stern, din Oradea
Nume de persoane
 Adolphe Stern, (n. 1849 - d. 1931), conducător al comunității evreiești în România
 Carolyn Stern Grant- programator american
 Lya Stern, violonistă de origine evreo-română
 Lina Stern(1878-1968)- fiziolog sovietic comunist 
 Otto Stern(1888-1969), fizician de vază germano-american, Laureat al Premiului Nobel.
 William Stern(1871-1938)- psiholog și filozof german, care a contribuit la definirea termenului Coeficient de inteligență
Denumiri geografice
 Am Stern (Gera), localitate care azi aparține de orașul Gera din Turingia

Vezi și 
 Steaua (dezambiguizare)

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești